Christian Dewaey (25 oktober 1930) is een Belgische voormalige atleet, die gespecialiseerd was in het discuswerpen. Hij werd driemaal Belgisch kampioen.

Biografie 
In 1955, 1956 en 1958 werd Dewaey Belgisch kampioen discuswerpen.

Dewaey was aangesloten bij ASUB.

Belgische kampioenschappen

Persoonlijk record

Palmares

discuswerpen 
1955:  BK AC - 45,84 m
1956:  BK AC - 44,48 m
1958:  BK AC - 46,45 m

Belgisch discuswerper